Джордж Міллер:

 Джордж Армітаж Міллер (англ. George Armitage Miller; 1920 —  2012, Чарлстон, Західна Вірджинія, США) — американський психолог.
 Джордж Артур Міллер (1867–1935) — британський гравець в поло, олімпійський чемпіон 1908 року.
 Джордж Вільям Міллер (1925–2006) — американський державний діяч, 65-й міністр фінансів, голова Ради керуючих ФРС (1978–1979).
 Джордж Міллер (нар. 1945) — американський режисер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок